Ла-Сере́на () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны и области Кокимбо. Население города — 147 815 человек (2002). Город и коммуна входит в состав провинции Эльки и области Кокимбо.

Территория — 1892,8 км². Численность населения — 221 054 жителя (2017). Плотность населения — 116,8 чел./км².

История 
Город был основан в 1544 году испанским конкистадором Педро де Вальдивия.

Расположение 
Город расположен в 401 км на север от столицы Чили города Сантьяго при впадении реки Эльки в Тихий океан.

Коммуна граничит:
 на севере — коммуна Ла-Игуэра
 на востоке — провинции Викунья
 на юге — коммуна Андакольо
 на юго-западе — коммуна Кокимбо
 на западе — Тихий океан

Транспорт 
Через город проходит Панамериканское шоссе и железная дорога.

Достопримечательности 
В городе находится археологический музей, основанный в 1943 году, близ города — астрономическая обсерватория Серро-Тололо.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г Национальным институтом статистики (INE), население коммуны составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 Коммуна Ла-Серена (citypopulation.de)
 Sitio web de la Ilustre Municipalidad de La Serena.
 Guía de Turismo en La Serena Chile
 Fotos de la Serena Coquimbo

Примечания 

Коммуны Чили
Города Чили
Кокимбо (область)